Alfonso Gialdini (1948) – scultore e ingegnere italiano
Gialdino Gialdini (1842-1919) – compositore italiano
Guido Gialdini (1878–...) – artista di varietà tedesco
Ruggero Gialdini (1950) – ex ciclista su strada italiano